Antivari ist
 der italienische Name der Stadt Bar (Montenegro)

Antivari ist der Familienname von
 Gaia Bassani Antivari (* 1978), eine in Italien geborene grenadinisch-aserbaidschanische Skilangläuferin